Zwitserse gemeenten:
Hauterive (Neuchâtel)
Hauterive (Fribourg)

Hauterive (Allier)
Hauterive (Orne)
Hauterive (Yonne)
ook:
Hauterive-la-Fresse,  Doubs
Hauterives,  Drôme